Niemcy:
 Pantenburg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Osoby:
 Vitalis Pantenburg – niemiecki pisarz